Зониха — название населённых пунктов:

Россия 
 Зониха — село в Верхошижемском районе Кировской области.
 Зониха — деревня в Слободском районе Кировской области.